Bitterholzbaum werden einige Arten der Familie Bittereschengewächse (Simaroubaceae) genannt:

 Quassia amara
 Arten der Gattung Picrasma